La  mécanisée () est une brigade d'infanterie mécanisée de l'Armée de terre ukrainienne créée en 1999. Elle porte le nom de  Ivan Sirko depuis 2019.

Historique 
Elle a été formée en 2000 sur la base de la  mécanisée, elle même issue de la  de la garde d'Ukraine. Elle a participé à la Guerre du Donbass. Le 22 aout 2019, elle est dénommée par decret   Ivan Sirko.

L'unité est engagée lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Structure 
En 2017 elle comprend :

 Quartier général, Klougino-Bachkirivka
  mécanisé,
  mécanisé,
  mécanisé,
  de chars,
  d'infanterie mécanisée "Kharkiv"
 Brigade d'artillerie,
 QG de la brigade
 bataillon d'artillerie auto-propulsée (2S3 Akatsiya)
  bataillon d'artillerie auto-propulsée (2S1 Gvozdika)
  bataillon d'artillerie (BM-21 Grad)
 bataillon anti-char (MT-12 Rapira)
 bataillon anti-aérien
 bataillon du génie
 bataillon de maintenance
 bataillon de logistique
 compagnie de reconnaissance
 compagnie de tireurs d'élite
 compagnie de guerre électronique

Notes et références 
.

Voir aussi

Articles détaillés

Liens externes 

Brigade mecanisee 092